Серо де Оро има више значења:

 Серо де Оро (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Оро (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо де Оро (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо де Оро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику